

Hydronyme 
 La Gresse est un  torrent du sud-est de la France, dans le département de l'Isère et un sous-affluent du Rhône par le Drac et l'Isère.

Toponyme 
 Gresse-en-Vercors est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.
 Gresse est une municipalité allemande de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim.

Homonymie de toponyme